Michael Gspandl ist der Name folgender Personen:

* Michael Gspandl (Politiker) (1864–1947), österreichischer Politiker (CSP)
 Michael Gspandl, Geburtsname von Michael Pand  (* 1955), österreichischer Schauspieler